Треух — тёплая шапка с тремя опускными лопастями, на бока и на затылок, с ушами и задником, иногда ещё с узким передником в роде козырька, исторический зимний головной убор, прототип ушанки.

Треух является мужской шапкой, однако на Русском Севере и на Дону его носили и женщины, покроем поменьше, иногда лопасти подвязываются на макушке, в другом источнике указано что Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. В зависимости от региона треух имел различные названия, например в Архангельском и Вологодском краях шапка меховая, род треуха называлась Чабак, а Сибирская ушастая шапка, малахай, назывался Тумак, на Юге и Западе России (Руси) называлась видлога, куколь. Зимняя шапка в роде треуха, мехом вверх, обыкновенно мерлушковая называлась Кебеняк (кепеняк, кобеня́к). Остяки носили неплюйчатый треух, сшитый из шкур молодых оленей (олений телёнок, старее пыжика, до полугода), шкурой вверх.

Виды 
Еще тымаками называют тымаки, которые шьют из шкур оленя, куницы, эльтыря, лисы, леопарда, соболя, глухаря, сэнсенга, карсака, козленка. Бедные были сделаны из шерсти, а богатые — из драгоценных шкур. Модными и ценными считаются шубы из меха лисы, куницы, бобра. Зимой носят лисью шубу, а летом и осенью – пуховик

Среди казахской одежды, написанной Вл. Плотниковым в 1859-1862 гг., насчитывается 15 различных моделей и названий бурика и тымака. Это: забха сельма, хаирма, четыре сай, круглая горка, свиная горка, индивидуальный тимак.

 Тымак сделан из лисьего меха и овчины, имеет большие уши, широкие поля и низкую крышу.
 Круглокровный тымак  представляет собой бескровную, пустотелую, плоскую крышу.
 Крыша шошака тимак - крыша раскрашена высокая, без выступов.
 Индивидуальный тымак - это вид тымака, который носят летом и осенью, он стильный и простой в изготовлении.

История 
Треух в виде мешка закрывал голову и шею, оставляя открытым одно лицо, и состоит из двух частей, одна из которых покрывает голову, а вторая состоит из трёх или четырёх меховых «лопастей»: три из них сшиты вместе, при этом две прикрывают уши, одна — затылок, а четвёртая, если есть, накладывается на лобную часть, образуя подобие козырька. Наушные лопасти можно соединить под подбородком с помощью завязок для защиты от холода или на макушке в более тёплое время.

Известно, что треухи употребляла российская знать ещё в XVII веке, однако, треухи принадлежали к таким нарядам, которые употреблялись довольно редко. Так, в гардеробе царицы Евдокии Лукьяновны был только один треух соболий, покрыт атласом червчатым гладким; у Марьи Ильичны — также один, у Натальи Кирилловны — три. У царицы Агафьи Семёновны их было четыре. Они были, в отличие от предыдущих цариц, пошиты из богатых тканей и украшались жемчугом и каменьями, что заставляет предполагать, что в конце XVII столетия треухи стали входить в моду. Сохранилось описание треухов царицы Грушецкой: «Треух — отлас виницейский, по золотной земле травы и розводы шолк червчат, испод и опушка пластины собольи; кругом опушки поверх низано жемчугом кафимским. Треух — алтабас по золотной земле травы кубы серебрены; испод и опушка пластины собольи; вместо кружива запаны золоты с каменьи с алмазы и с яхонты червчатыми, с городы; кругом запан обнизано жемчугом скатным».

Треух был популярен среди русских крестьян в XIX—XX веках; видимо, был заимствован у народов Центральной Азии. В Привисленском крае, в старину, кор(б)еняк (kor(b)ieniak) — плащ для защиты от дождя, без рукавов.

См. также 
 Треуголка

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Под редакцией В. Яковлева, Глава 55, Домострой, По рукописям Императорской публичной библиотеки.
 Козловский И. П., Глава 4. VII, Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве.
 Липинская В. А., Естественно-географические условия проживания и традиционная одежда русских // Традиционный опыт природопользования в России / Институт российской истории РАН. — : Наука, 1998. — 527 с. — С. 288. — ISBN 5-02-002443-0
 

Головные уборы